|-
| (234701) 2002 GW146||||13 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234702) 2002 GT158||||13 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234703) 2002 GJ159||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234704) 2002 GG163||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234705) 2002 GG169||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234706) 2002 GQ171||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234707) 2002 HB10||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234708) 2002 HZ12||||21 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234709) 2002 JC7||||3 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234710) 2002 JD8||||6 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234711) 2002 JD16||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234712) 2002 JY18||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234713) 2002 JT36||||7 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (234714) 2002 JX67||||11 травня 2002||Обсерваторія Теббатт||Френк Золотовскі
|-
| (234715) 2002 JJ83||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234716) 2002 JY85||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234717) 2002 JM94||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234718) 2002 JD99||||13 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234719) 2002 JB119||||5 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (234720) 2002 JF119||||5 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (234721) 2002 JC120||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234722) 2002 JU127||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234723) 2002 JR136||||9 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234724) 2002 JL144||||13 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234725) 2002 KL8||||21 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234726) 2002 KN11||||17 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (234727) 2002 KK12||||17 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (234728) 2002 KB16||||19 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234729) 2002 KF16||||23 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234730) 2002 LW1||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234731) 2002 LT22||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234732) 2002 LH31||||3 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234733) 2002 LW32||||3 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234734) 2002 LD34||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234735) 2002 LB37||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234736) 2002 LW41||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234737) 2002 LO47||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234738) 2002 LH53||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234739) 2002 LO54||||8 червня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (234740) 2002 LL57||||11 червня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (234741) 2002 LH59||||10 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234742) 2002 LM62||||12 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234743) 2002 NM11||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234744) 2002 NT15||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234745) 2002 NP17||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234746) 2002 NF40||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234747) 2002 NX43||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234748) 2002 NH57||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||Райнер Міхаель Стосс
|-
| (234749) 2002 NF61||||6 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 234750 Емімайнцер (Amymainzer)||||8 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234751) 2002 ND70||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234752) 2002 NG72||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234753) 2002 OQ1||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234754) 2002 OY4||||19 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234755) 2002 OQ5||||20 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234756) 2002 OX15||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234757) 2002 OH17||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234758) 2002 OD29||||18 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234759) 2002 OB30||||16 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234760) 2002 OC31||||20 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 234761 Rainerkracht||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234762) 2002 PL1||||4 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234763) 2002 PX9||||5 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234764) 2002 PL21||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234765) 2002 PJ29||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234766) 2002 PU41||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234767) 2002 PG49||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234768) 2002 PT66||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234769) 2002 PP68||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234770) 2002 PX74||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234771) 2002 PN76||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234772) 2002 PP98||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234773) 2002 PE111||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (234774) 2002 PM117||||15 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234775) 2002 PQ133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (234776) 2002 PP139||||12 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (234777) 2002 PV157||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (234778) 2002 PW162||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (234779) 2002 PQ169||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234780) 2002 PK178||||15 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234781) 2002 PP184||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234782) 2002 PX184||||7 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234783) 2002 PJ186||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234784) 2002 PN188||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234785) 2002 PS188||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234786) 2002 QY3||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234787) 2002 QL4||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (234788) 2002 QD20||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234789) 2002 QV22||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234790) 2002 QE23||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234791) 2002 QN37||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (234792) 2002 QR47||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234793) 2002 QF50||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (234794) 2002 QX53||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (234795) 2002 QR61||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234796) 2002 QK62||||17 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234797) 2002 QZ62||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234798) 2002 QO69||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234799) 2002 QV71||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (234800) 2002 QQ73||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

234700